Миндо́вг (ок. 1195 — ) — основатель первой династии литовских князей, первый правитель Великого Княжества Литовского.

Имя и происхождение 
В исторических источниках имя князя встречается в формах — , Мендольф, , ; Mendakus, Mindak.

По мнению литовского историка , имя Миндовг является литовским и происходит от древне-литовских слов  (мысль) и  (много) и буквально означает многомыслящий.

Из достоверных источников происхождение Миндовга неизвестно. Ливонская рифмованная хроника указывает только, что отец Миндовга был могущественным королём (свн. könig gros), но не называет его по имени. По мнению Вячеслава Носевича, наиболее вероятно, что его отцом был Довгерд, неоднократно упомянутый в хронике Генриха.

В недостоверных источниках происхождение Миндовга описывается по-разному. По белорусско-литовским летописям XVI века Миндовг происходит из древнего римского рода Палемоновичей, а отцом Миндовга назван Рингольд. Согласно легендарной родословной, содержащейся в Воскресенской летописи, Миндовг происходит из династии полоцких князей, а его отцом был Мовкольд. «Великая хроника о Польше, Руси и их соседях» называет Миндовга королём пруссов.
 Monumenta Poloniae Historica, XII-XIV вв., 132-133

Ранние годы 
В письменных источниках впервые упомянут четвертым среди других литовских князей в связи с заключённым в 1219 году Литовско-Волынским мирным договором. Ипатьевская летопись упоминает «Литву Минъдога» при описании событий весны 1238 года.

В 1244 году предпринял неудачно закончившийся поход против Ливонского ордена в землю куршей.

В Густынской летописи упоминается о православном крещении Миндовга с литовскими боярами около 1246 года, что, по мнению белорусского историка Вячеслава Носевича, выглядит как вставка XVII века, появление которой, возможно, являлось попыткой объяснить правление неправославного в русском Новгородке. При этом существует гипотеза А. Шаланды о браке Миндовга и дочери Изяслава Новгородского.

Единовластный правитель Литвы выдвинулся в то время, когда Русь поработили татары. Если до того литовские дружины только грабили окраины раздробленной Руси, теперь соотношение сил еще более изменилось в пользу Литвы. Южная граница литовского государства заметно подвинулась. В 1248 году под властью Миндовга находятся Новгородок, Волковыск, Слоним, Здитов, его ставленник княжил в Полоцке, а с 1252 года Гродно.

Правление Миндовга происходило в постоянной борьбе с врагами внутренними и внешними. Уже в 1249 году против его власти выступили племянники Товтивил и Эдивид, которые привлекли себе в союзники жемайтского князя Викинта, ятвягов, галицко-волынских князей и Тевтонский орден. Коалицию своих противников Миндовг расстроил, заявив о намерении принять католическое крещение в начале 1251 года. В июле его посланник был принят папой Иннокентием IV, объявившим Литву леном святого престола и велевшим короновать Миндовга. После этого орден перешёл на его сторону. Ятвягов и жемайтов князь смог подкупить.

В 1252 году полоцкий князь Товтивил при поддержке галицкого князя Даниила, и своего дяди — жемайтского князя Викинта, совершил неудачный поход против Миндовга. Обороняясь, Миндовг заперся в Воруте и успешно выдержал осаду. Нападавшие смогли только разграбить Гродно.

В том же году Миндовг совершил ответный поход в Жемайтию и провел безуспешную осаду города Тверимет — столицы Викинта.

Крещение и коронация 

В 1251 году Миндовг и его жена Марта (в изданиях на русском языке также используется форма Марфа) были крещены в христианство латинского (римского) обряда. С согласия папы римского Иннокентия IV в 1253 году Миндовг и его жена были коронованы как «король Литвы» и королева, таким образом государство получило признание в качестве полноправного европейского королевства. Место и обстоятельства коронации остаются предметом споров. Матей Стрыйковский в труде  писал, что коронация состоялась в городе Новгородке. При этом в своих работах 1574—1575 годов Стрыйковский писал, что коронация произошла в Кернаве, впервые упоминающимся в источниках только в 1279 году; в 1582 году он изменил своё мнение, заявив, что Миндовг был коронован в Новгородке. Такого же мнения придерживался и Войцех Виюк-Коялович. Хотя автор и опирался на хронику Стрыйковского, его описание коронации Миндовга содержит неизвестные по другим источникам подробности, а именно уточнение, что она произошла на поле около Новгородка, так как в самом городе не было достаточно просторного храма. На Новгородок как на место коронации Миндовга указывает также Густынская летопись, создание которой относят к началу XVII века. Отмечается как тенденциозность этого источника, авторы которого симпатизируют православным и могли указать на Новгородок как на русский город, так и то, что при описании коронации летопись могла опираться на недошедшие до нашего времени источники. Новогрудок, как место коронации указывает и современная энциклопедия «Великое княжество Литовское», тем более, что город был местом княжеского двора (столицей).

По мнению некоторых современных литовских историков, коронация могла иметь место в Вильне, но город как столица Литвы известен лишь с первой четверти XIV века. Томас Баранаускас считает, что коронация состоялась 29 июня 1253 года, в воскресенье, совпавшее с днём святых апостолов Петра и Павла, и, вероятно, в недавно построенном кафедральном соборе в Вильне. Эдвардас Гудавичюс полагает, что кафедрального собора в Литве в тот период ещё не было и где именно произошла коронация, неизвестно. Что касается даты, то Гудавичюс обосновывает 6 июля 1253 года. Баранаускас, опираясь на дарственную грамоту Миндовга, выданную в июле 1253 года, считает, что коронация имела место в Латаве. Этой же версии придерживался исследователь Эдуард Вольтер, представивший её ещё в 1910 году в своей статье «Город Мендовга, или где искать Летовию XIII века?». В 1997 году в Латаве археологами было обнаружено городище, которое было предложено трактовать как возможную резиденцию Миндовга, но убедительной датировки найденных артефактов серединой XIII в. или более ранним временем не было предоставлено.

Крещение латинским обрядом и коронация Миндовга на десятилетие ввело Литву в политическую систему католической Европы.

Политические альянсы Миндовга 

Северная Литва — Жемайтия не покорилась Миндовгу, которому пришлось уступить её значительную часть Тевтонскому ордену, которому как раз выгодно было соединить свои земли в Ливонии и Пруссии. В месте, где сходились земли куршей, пруссов и жемайтов, орден в 1252 году основал замок Мемельбург.

В 1254 году Миндовг пришёл к компромиссу с Даниилом Романовичем Галицким, передав Чёрную Русь (Новгородок, Гродно, Слоним) его сыну Роману с условием, что тот будет вассалом Литвы. Он также выдал свою дочь за другого сына Даниила Романовича, Шварна, а также помирился с Товтивилом, ставшим его верным соратником.

В 1260 году жемайты без поддержки Миндовга, но под предводительством его племянника — Треняты, в битве при Дурбе одержали победу над объединённым войском Ливонского и Тевтонского орденов и их союзников, с этого времени Жемайтией правит Тренята (однако, считаясь королевским наместником, он оставался язычником). После этого антинемецкие выступления охватили весь запад Прибалтики: восстали курши и земгалы, пруссы, эзельцы.

3 февраля 1261 года в битве при Леневардене жемайты снова разгромили рыцарей, но и сами сильно потеряли в живой силе. Нуждаясь в союзниках, они обратились к Миндовгу, пообещав признать его власть в обмен на отказ от обязательств перед Орденом. Решающую роль в этом сыграл Тренята.
Историк Э.Гудавичюс считает, что в этот момент вокруг князя группировались три силы: поборник национальной идеи Тренята, супруга Марта — опора немцев и сын Войшелк — православный и сторонник сближения с русскими. Последний был не в ладах с отцом и в 1254-55 годах постригся в монахи, поэтому правой рукой князя стал Тренята, талантливый военачальник. Он убедил Миндовга, который сам не отличался военными талантами, начать кампанию против немцев в конце августа-начале сентября 1261 года. Одновременно было решено прекратить войну с владимиро-суздальскими князьями и привлечь их к совместным действиям против Ливонии, для чего в 1261 году было отправлено посольство во Владимир к великому князю Александру Ярославичу Невскому, а затем заключён союз с Великим Новгородом (где княжил тогда Дмитрий Александрович, сын Александра Ярославича). Зимой 1261—1262 года Тренята направляется на цитадель Ливонского ордена, Венден. Но русские не поспели присоединиться к литовской армии, не поддержали их также ливы и летты. Сознавая недостаточность своих сил, Тренята и Миндовг отступили.

В 1262 году Миндовг снова конфликтовал с князем Даниилом и его братом Василько Волынским. В конце июня-начале июля литовская рать во главе с Тренятой прошлась по Польше, разорив Плоцкое княжество, Кульм, убив мазовецкого князя Земовита. Затем Миндовг послал войско на Волынь, отомстить Василько Романовичу за участие в походе Бурундая на Литву. В 1262 году Василько Романович отразил набег Литвы, настигнув и перебив литовцев возле города Небля.

Во исполнение союзнических обязательств Александр Невский направляет свою армию под предводительством десятилетнего сына Дмитрия в Ливонию, под Дерпт, осенью 1262 года, чтобы совместно с Миндовгом максимально ослабить немцев (рижское архиепископство и Ливонское ландмейстерство Тевтонского ордена). Дерпт играл важную роль в торговле и не имел укреплений, а его захват затем помог заключить выгодный торговый договор с Любеком и Готландом. Ни литовцы, ни русские не преследовали цели захвата территорий: они старались подорвать боевые силы противника.

В 1263 году обострились противоречия при дворе Миндовга. Король обвинял Треняту в неудаче похода на Венден, не поддержанного русскими, к союзу с которыми его склонил всё тот же Тренята. Ему казалось более важным закрепить достижения побед 1260—1262 годов, тогда как Тренята был настроен воинственно. Его поддерживала часть литовской знати, недовольная Миндовгом.

Поскольку в 1262 году скончалась королева Марта, после чего Миндовг не нашел ничего лучше, чем взять в жены ее родную сестру, «во всем на нее похожую», однако бывшую замужем за нальшанским князем Довмонтом. Тот был оскорблен и замыслил месть, в организации которой нашел союзника в лице Треняты.

Летом 1263 года Миндовг послал войско в поход на брянского князя Романа. Довмонт вначале отправился с войском, но вскоре повернул назад и напал на Миндовга, смерть которого по анналам Краковского капитула В. Т. Пашуто датирует 5 августа 1263 года. В результате заговора были убиты и два малолетних сына короля, Рукель и Репих.

Временно великим князем стал Тренята. Вместе с его воцарением в Литве снова возобладало язычество. Гудавичюс пишет: «Миндовг столько успел, что даже его убийство не дало ни малейшего повода к распаду государства». Однако международное признание Литва утратила.

Тренята был в 1264 году убит верными Войшелку, сыну Миндовга людьми. После этого великим князем стал Войшелк. Часть Литвы поддержала его как наследника Миндовга, часть отказалась, сочувствуя убитому Треняте. Его сторонники отправились на Русь, в том числе и Довмонт. Новгородская летопись сообщает, что в конце 1264 года во Псков прибыло 300 литовских семей, согласившихся принять православие, если им предоставят убежище.

В 1267 году Войшелк отказался от власти и удалился в православный (греческого обряда) монастырь в Угровеске.

Печать Миндовга 

Единственное известное прижизненное изображение Миндовга сохранилось на печати, привешенной к договору между Миндовгом и Тевтонским орденом от октября 1255 года о передаче последнему Селонии. При этом печать сохранилась фрагментарно — легенда практически полностью отсутствует, различимы лишь крест, означающий начало надписи и элемент одной буквы, с равной вероятностью читаемая как латинские M, D или SI. По некоторым данным, договор, а значит и печать, являются подделкой Тевтонского ордена.

Детальное описание печати было выполнено папским легатом в мае 1393 года. Согласно описанию, легенда печати гласила «MYNDOUWE DEI GRA REX LITOWIE» («Миндов Божией милостью король Литовии»), а сама она была привешена к документу белым и жёлтым шнурком, в то время как на сохранившемся оригинале шнурок белого и синего цветов. Пустое поле печати заполнено узором в виде готической ромбовидной решётки. Литовский геральдист и сфрагист Эдмундас Римша указывает на то, что этот декоративный элемент появился на европейских печатях только в XIV веке. Таким образом, по мнению исследователя, печать является подделкой, созданной по меньшей мере спустя полвека после заключения акта.

Память 

6 июля 1991 года в Литве впервые праздновался День государства, связываемый с фактом коронации Миндовга.

6 июля 2003 года в Вильнюсе прошли торжества по случаю 750-летия основания Литовского государства. В официальных мероприятиях приняли участие президент Польши Александр Квасьневский, президент Эстонии Арнольд Рюйтель, великий герцог Люксембургский Генрих и великая герцогиня Мария Тереза Местре, король Швеции Карл XVI Густав с женой Сильвией.

Во время торжеств были открыты памятник королю Миндовгу скульптора Регимантаса Мидвикиса (архитекторы Альгимантас Насвитис, Ричардас Криштапавичюс, Инеса Алистратовайте) у главного здания Национального музея Литвы и новый мост через Нерис — Мост короля Миндаугаса.

См.также 
 Кубок короля Миндаугаса

Примечания

Литература 
 
 
 
 Краўцэвіч А. Жыццёпіс Вялікіх Князёў Літоўскіх. Міндоўг. Пачатак вялікага гаспадарства. — Мінск: Мастацкая Літаратура, 2005.
 Насевіч В. Л. Каранацыя Міндоўга ў кантэксце падзей сярэдзіны ХІІІ ст. // Навагрудскія чытанні. Гісторыка-археалагічныя даследаванні Навагрудка. — Ч. 2. — Навагрудак, 1993. — С. 10-16.
 Насевіч В. Л. Пакаленне першае: Міндоўг (1230-ыя — 1250-ыя гады) // Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: Падзеі і асобы. — , 1993.
 Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. — М., 1959.
 Mindowe, rex Lithowiae, in litteris et testimoniis = Міндаў, кароль Літовіі, у дакумэнтах і сьведчаньнях / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад., пер. на бел. мову, камэнт. А. Жлуткі. — Мн.: Тэхналогія, 2005. — 136 с., [16] арк. іл.
 Рецензия на издание «Міндаў, кароль Літовіі…»: Некрашэвіч-Кароткая Ж. Кароль праз ласку хроснай купелі // Наша Вера, 1 (39), 2007.
 Gudavičius E. Mindaugas / Lietuvos istorijos institutas. — Vilnius: Žara, 1998. — 359 p.
 Рецензия на работу Гудавичюса: Насевіч В., Свяжынскі У. Міндоўг знаёмы і незнаёмы: погляд літоўскага гісторыка // Беларускі гістарычны агляд. — Т. 6. — Сш. 1-2 (10-11). — Мінск, 1999. — С. 261—272.
 История Литвы / Эйдинтас А., Бумблаускас А., Кулакаускас А., Тамошайтис М. // Вильнюс: Eugrimas, 2013.  ISBN 978-609-437-207-0  — Основание Литовского государства Миндовгом. Коронация Миндовга в 1253 г. С. 29—34.

Ссылки 
 Миндовг (hrono.ru)
 Миндовг (vklby.com)

Великие князья литовские
Монархи, убитые в XIII веке